Kiefferia är ett släkte av tvåvingar. Kiefferia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Släktet är uppkallat efter den franske entomologen Jean-Jacques Kieffer (1857–1925).

Källor 

Gallmyggor
Kiefferia